The Lady of the Lake kan syfta på:
The Lady of the Lake (Scott) – en berättelse i diktform av Sir Walter Scott
Viviane eller The Lady of the Lake – en person i legenden om Kung Artur